James Barry ou Jimmy Barry peut désigner : 

 James Barry (1741-1806), peintre britannique ;
 James Barry,(1789/1799-1865), médecin britannique ;
  (1603-1673), avocat irlandais ;
 , homme politique irlandais ;
 , homme politique irlandais ;
 , homme politique irlandais ;
  (1886-1950), homme politique canadien ;
  (1800-1880), homme politique dans l'État du Missouri ;
 , entraineur de football américain universitaire aux États-Unis ;
  (né en 1946), homme politique du New Jersey ;
 , auteur de bande dessinée ;
 Jimmy Barry (1870-1943), boxeur irlando-américain ;
  (né en 1990), joueur irlandais de hurling.

Voir aussi 
 J. M. Barrie (1860–1937), créateur de Peter Pan